Кареон има више значења:

 Кареон (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кареон, Карион (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику